Uefacupen 1984/1985 vanns av Real Madrid, Spanien efter finalseger mot Videoton, Ungern.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Europacupen 1984/1985
 Europeiska cupvinnarcupen 1984/1985

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1984/1985
Fotbollssäsongen 1984/1985
1984 i Europa
1985 i Europa